Пятково — деревня в Красноармейском районе Челябинской области. Входит в состав  Шумовского сельского поселения.

География 
Расположена в восточной части района, в нескольких километрах от границы с Курганской области, на берегу реки Миасс. Расстояние до районного центра, село Миасское 18 км.

История 
Деревня основано на месте выселка, возникшего в 1747 при мельнице казака Миасской крепости С. С. Пяткова (отсюда название), отец которого записался в крепость под управлением полковника А. И. Тевкелева в 1736.

В 1930 организован колхоз «Пятково».

Население 

(в 1841 — 36, в 1873 — 138, в 1889 — 202, в 1900 — 249, в 1916 — 447, в 1926 — 380, в 1970 — 345, в 1983 — 267, в 1995 — 273)

Улицы 
Октябрьский переулок
Лесная улица
Набережная улица
Первомайская улица
Речная улица
Юбилейная улица

Инфраструктура 
 ФАП

Ссылки 
 ЛЕТОПИСЬ ДЕРЕВНИ ПЯТКОВО И ЕЁ БЛИЖАЙШИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)